Splav může znamenat: 
 splav, součást vodní hráze nebo pevný jez. 

Tento obecný výraz se objevuje v některých vlastních jménech:
 Splav (sbírka) – sbírka Fráni Šrámka
 Splav (báseň) – báseň Fráni Šrámka
 Staré Splavy – obec na Českolipsku u Máchova jezera

Další významy 
 žilní splav